Pawieł Sołomatin (ur. 4 kwietnia 1993 w Togliatti) - rosyjski piłkarz, wychowanek klubu Łada Togliatti. Obecnie występuje w klubie .

Kariera klubowa

Linki zewnętrzne 
 

Piłkarze Dinama Moskwa
Piłkarze Anży Machaczkała
Piłkarze Amkaru Perm
Piłkarze Bałtiki Kaliningrad
Piłkarze Wołgara Astrachań
Piłkarze Torpeda Moskwa
Rosyjscy piłkarze
Urodzeni w 1993
Ludzie urodzeni w Togliatti